Restaurantul Misu, sau după numele său mai familiar „ Misu the Kebab King ”, a fost un restaurant  românesc care a funcționat timp de aproximativ 55 de ani în Jaffa .

Istorie 
În 1960, cuplul de români Misu și Sara Feigenbaum au înființat pe strada Hemard din Jaffa o delicatesă, care mai târziu a devenit un restaurant românesc cu grătar sub numele „Misu”.  Restaurantul „Misu” a funcționat pe strada Hemard nr. 5  timp de aproximativ 25 de ani, iar apoi s-a mutat pe strada Raziel nr. 7 din Jaffa , unde a funcționat încă 30 de ani până la închiderea sa în vara lui 2015.

Pentru cei mai mulți ani de funcționare, restaurantul a fost deschis de la 12:00 la 15:00  și doar 4-5 zile pe săptămână.  Proprietarii restaurantului erau Misu, care pregătea toate preparatele din carne pe un grătar cu cărbune , și Sarah, care era responsabilă cu aranjarea meselor și gestionarea conturilor mesenilor la casa de marcat.  

Meniul restaurantului a constat în principal din preparate din carne, în primul rând preparatul de kebab, care a cuprins trei kebaburi românești din curcan măcinat și carne de vită și asezonate cu usturoi. 

Alte feluri de mâncare principale au inclus friptură de vită, friptură de pui (piept de pui la grătar), creier în pesmet servit cu felii de lămâie, rinichi și ficat la grătar. În zilele speciale, meniul includea și fasole și melasă. Toate felurile de mâncare au fost servite alături de o farfurie de varză murată, pâine albă uniformă feliată în felii groase și boluri cu usturoi proaspăt zdrobit și muștar galben.

În plus, în restaurant au fost servite primele feluri: ikra handmade cu ceapă, hummus, salată de vinete și ficat tocat . 

Alături de mâncare au fost servite băuturi, care includeau spritz : vin alb servit cu sifon dintr-o sticlă cu sifon . 

În fiecare an, proprietarii restaurantului au plecat în vacanță anuală și au închis restaurantul pentru luna august.

Fondatorii 
 
Misu Feigenbaum s-a născut la Bacău, în regiunea Moldova din România, la 27 martie 1923 și a murit la Tel Aviv pe 20 septembrie 2022, la vârsta de 99 de ani.

Misu a fost un supraviețuitor al Holocaustului care a fost exilat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în lagărul de muncă Bystrica de la granița cu Ucraina, unde a fost angajat în spargerea pietrelor în pietre mici de pietriș și a supraviețuit datorită faptului că a completat o cantitate dublă de pietre în fiecare zi. tot pentru cota fratelui sau Aurel, care a condus si el un restaurant romanesc in Jaffa pe strada Nechama Inapoi in cartierul Nega, Aural a reusit sa iasa din tabara si sa ia mancare pentru amandoi. La sfarsitul razboiului in 1945 a plecat la Viena, a studiat la scoala Technicum si de acolo a plecat in Italia . În 1950 a emigrat în Israel și a lucrat la înființarea minelor de cupru din Timna. 

Sara (Koka) Rosenzweig s-a născut la Buhăești, oraș predominant evreiesc înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, lângă Iași, în regiunea Moldova din România, la 28 octombrie 1933. În 1945, în cadrul imigrației tinerilor, Sara și-a început călătoria. în Palestina prin Bulgaria pe Semiluna Pan În decembrie 1947, nu i sa permis să intre în Țara Israelului și a fost deportată în lagărele de detenție din Cipru . Odată cu înființarea statului, ea a emigrat în Israel și a studiat la Școala Agricolă Mikveh Israel și apoi la Școala de Asistență Asistentă Henrietta Sold din Hadassah . După certificarea ei, s-a alăturat IDF și a servit ca asistentă în Corpul Medical în Unitate. 542. După eliberarea din armată, Sarah a început să lucreze la Maternitatea Kirya ca moașă.

Linkuri externe 

 Misu regele kebab pe rețeaua de socializare Facebook
 Bună dimineața Israel: „ La revedere figurii mitologice: Misu, regele românesc al kebab din Jaffa, a încetat din viață la vârsta de 99 de ani ” IDF Waves, 22.09.2022
 עופר אדרת   site-ul  

Pagini cu traduceri nerevizuite